«Мой друг Сенфуан» — французский кинофильм с Луи де Фюнесом 1949 года.

Сюжет 
В свадебном путешествии в Италию Гийома и Эжени сопровождает их друг Сенфуан, который раздражает Эжени своими шутками. Сменив его за рулём, Гийом вынужден обращаться за помощью к их спутнице Иоланде. Ревнивая Эжени просит Сенфуана обольстить Иоланду. Так две счастливые пары едут в одной машине на фоне итальянских пейзажей.

Актёры 
 Луи де Фюнес — гид
 Софи Демарет — Эжени де Пюишармуа, жена Гийома
 Пьер Бланшар — Сенфуан
 Жаклин Порель — Иоланда
 Дениз Грей — мать Эжени
 Альфред Адам — Гийом де Пюишармуа, муж Эжени
 Жан Эбей — кабатчик
 Анри Шаррет — отец Машен
 Эжен Фруен — Крестьянин
 Альбер Мишель
 Николя Амато — доктор

Ссылки 
 

Кинокомедии Франции
Кинокомедии 1949 года